Sfida alla morte – film del 1922 diretto da Ubaldo Maria Del Colle 
Sfida alla morte  (Torreani) – film del 1951 diretto da Gustav Fröhlich
Sfida alla morte  (Xue dou) – film del 1972 diretto da Tin Chi Ng